«When We Were Young» () — песня британской певицы и автора песен Адели с третьего студийного альбома 25. Написанная Аделью и канадским музыкантом Тобиасом Джессом, песня была стала четвёртым треком на альбоме и была выпущена лейблом XL Recordings в качестве второго сингла (продюсером выступил американский звукоинженер и мультиинструменталист Ариэль Рехтшайд). Тираж в США составил 150,000 цифровых копий.

История 
Песня написана в ключе ми-бемоль мажор c темпом 72 удара в минуту. Вокал певицы в этой песне охватывает две октавы, от Ми3 до Ми5. Песня получила положительную оценку музыкальных критиков и интернет-изданий, таких как Pitchfork (где высоко оценили вокал певицы и назвали песню «лучшим новым треком»: «Best New Track») и Inquirer.net (где сингл назвали хорошим примером того, что Адель — одна из лучших исполнителей современности и прекрасный композитор). Журнал Time поместил «When We Were Young» на седьмое место в своём списке десяти лучших песен 2015 года.

Живые выступления 
Адель впервые представила песню в программе Adele at the BBC, которая была записана 2 ноября 2015 года в студии The London Studios и вышла в эфир на BBC One 20 ноября. Она также представила When We Were Young в программе Saturday Night Live 22 ноября и в программе Adele Live in New York City, которая была записана в Radio City Music Hall 17 ноября и вышла в эфир 14 декабря 2015 года на канале NBC. Версия песни, заснятая в живом исполнении в студии The Church Studios (где было записано много материала для альбома 25), вышла на канале Vevo. Также Адель исполнила «When We Were Young» на закрытии церемонии BRIT Awards 2016 в Лондоне.

Чарты

Еженедельные чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 
 
 metrolyrics.com

Сентиментальные любовные песни
Песни 2015 года
Песни Адели
Ритм-энд-блюз-баллады
Синглы XL Recordings
Соул-баллады
Песни, написанные Аделью